Échira peut désigner :
 les Échira, un peuple du Gabon,
 l'échira (ou sira), leur langue